Dit is een lijst van planetoïden 47801-47900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (47801) - || 2000 EF55|| 10 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (47802) - || 2000 EZ56|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47803) - || 2000 EK58|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47804) - || 2000 EP59|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47805) - || 2000 EY60|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47806) - || 2000 EV65|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47807) - || 2000 ED67|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47808) - || 2000 EG67|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47809) - || 2000 EA78|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47810) - || 2000 EE79|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47811) - || 2000 ER79|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47812) - || 2000 EW79|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47813) - || 2000 EK84|| 6 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47814) - || 2000 ED85|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47815) - || 2000 EP85|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47816) - || 2000 EE86|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47817) - || 2000 EW89|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47818) - || 2000 EA91|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47819) - || 2000 EJ91|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47820) - || 2000 EB93|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47821) - || 2000 EN93|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47822) - || 2000 EX95|| 11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47823) - || 2000 EK97|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47824) - || 2000 ED103|| 11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47825) - || 2000 EO103|| 12 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47826) - || 2000 EC105|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (47827) - || 2000 EJ105|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (47828) - || 2000 EV109|| 8 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (47829) - || 2000 EF110|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (47830) - || 2000 EF111|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (47831) - || 2000 ED112|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47832) - || 2000 EC113|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47833) - || 2000 EJ114|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47834) - || 2000 EN114|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47835) Stevecoe || 2000 EK116|| 10 maart 2000 || CSS
|-
| (47836) - || 2000 EU116|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47837) - || 2000 EB118|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (47838) - || 2000 EP119|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (47839) - || 2000 ES119|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (47840) - || 2000 EW119|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (47841) - || 2000 EO121|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (47842) - || 2000 EH122|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (47843) Maxson || 2000 EC123|| 11 maart 2000 || CSS
|-
| (47844) - || 2000 EQ126|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (47845) - || 2000 ED129|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (47846) - || 2000 EM133|| 11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47847) - || 2000 EV133|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (47848) - || 2000 EY133|| 11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47849) - || 2000 EY135|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (47850) - || 2000 EB137|| 12 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47851) Budine || 2000 EW139|| 12 maart 2000 || CSS
|-
| (47852) - || 2000 EQ140|| 2 maart 2000 || CSS
|-
| (47853) - || 2000 EA144|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (47854) - || 2000 EY150|| 5 maart 2000 || NEAT
|-
| (47855) - || 2000 EU153|| 6 maart 2000 || NEAT
|-
| (47856) - || 2000 EO154|| 6 maart 2000 || NEAT
|-
| (47857) - || 2000 ET155|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47858) - || 2000 EB158|| 12 maart 2000 || LONEOS
|-
| (47859) - || 2000 EJ158|| 12 maart 2000 || LONEOS
|-
| (47860) - || 2000 EX163|| 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47861) - || 2000 EY169|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47862) - || 2000 ED175|| 2 maart 2000 || CSS
|-
| (47863) - || 2000 EC180|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47864) - || 2000 EN184|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47865) - || 2000 FK3 || 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47866) - || 2000 FM5 || 25 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (47867) - || 2000 FC6 || 25 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (47868) - || 2000 FS11|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47869) - || 2000 FF12|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47870) - || 2000 FK13|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47871) - || 2000 FQ13|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47872) - || 2000 FV15|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47873) - || 2000 FV16|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47874) - || 2000 FP17|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47875) - || 2000 FG21|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47876) - || 2000 FM21|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47877) - || 2000 FE23|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47878) - || 2000 FK25|| 26 maart 2000 || LONEOS
|-
| (47879) - || 2000 FR26|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (47880) - || 2000 FY27|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (47881) - || 2000 FV30|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (47882) - || 2000 FT38|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47883) - || 2000 FZ39|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47884) - || 2000 FN40|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47885) - || 2000 FB42|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47886) - || 2000 FT42|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47887) - || 2000 FY42|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47888) - || 2000 FC46|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47889) - || 2000 FL47|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47890) - || 2000 FB49|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47891) Garcia-Migani || 2000 FO65|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (47892) - || 2000 GT5 || 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (47893) - || 2000 GY11|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (47894) - || 2000 GS21|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (47895) - || 2000 GZ25|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (47896) - || 2000 GE36|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (47897) - || 2000 GO38|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (47898) - || 2000 GA47|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (47899) - || 2000 GO48|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (47900) - || 2000 GS48|| 5 april 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten